Силвија (Раднево, 1. април 1978) бугарска је поп-фолк певачица.

Дискографија

Албуми 
 -{Страхотна жена}- (1997)
 -{Дамата в червено}- (1998)
 -{Среща с Казанова}- (1999)
 -{Аз, Силвия}- (2000)
 -{Балади}- (2001)
 -{Грешница}- (2002)
 -{Да ме желаеш}- (2006)
 -{Закъсняла прошка}- (2007)
 -{Влез в отбора}- (2008)
 -{Българка}- (2013)

Спотови

Тв верзије

Фолклорни спотови​

Спољашње везе 
 Сајт 

Рођени 1978.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи